Седневка — название населённых пунктов:

Россия 
 Седневка — деревня в Краснинском районе Смоленской области.

Украина 
 Седневка — село в Устиновском районе Кировоградской области.